«Видимо-невидимо» () — белорусская культурная телевизионная программа, созданная в 1992 году и вышедшая осенью того же года на белорусском телевидении. Автор и ведущий — Сергей Филимонов, закончивший исторический факультет БГУ в 1981 году со специальностью критика буржуазной культуры и пропагандиста научного коммунизма. Ведущий программы рассказывает на белорусском языке о жизни мирового шоу-бизнеса, новинках киноиндустрии, музыке и о деятельности артистов, а также культуре разных народов.
 
В 2002 году руководство БТ не продлило «договорные отношения» с авторами и прекратило показ программы. Но программа не закрылась и нашла новое сотрудничество со столичным телевидением. Последний выпуск «Видимо-невидимо» вышел 24 июня 2011 года на телеканале СТВ.

С осени 2012 года «Видимо-невидимо» выходит на независимом телеканале Белсат.

Ссылки 

 TUTэйшыя. Сергей Филимонов: "Уровень белорусской эстрады завис где-то между "плясками в арабском борделе" и "Диснейлендом" 
 Архив выпусков на СТВ 
 Архив выпусков на Белсате.

Телепередачи Белоруссии
Телепередачи, запущенные в 1992 году
Телепередачи по алфавиту